Candis :

Prénom 
 Candis Cayne (1971-), actrice américaine.
 Candis Nergaard, actrice britannique.

Voir aussi